Фамилия
 Данковский, Генрик
 Данковский, Юлиуш

Топоним
 Данковский район
 Данковский уезд

Другое
 Данковский монастырь
 Данковский хлебозавод